Tscherwone (; ) ist ein Dorf im Westen der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk im Rajon Krywyj Rih mit 819 Einwohnern.

Das 1937 gegründete Dorf liegt im Norden des Rajon Krywyj Rih im Eisenerzbecken Krywbass zwischen dem 23 km nördlich liegenden Schowti Wody und dem 48 km im Süden liegenden Stadtzentrum der Rajonshauptstadt Krywyj Rih, zu dessen Agglomeration es zählt.

Am Dorf vorbei verläuft die Territorialstraße Т–04–18 und die Bahnstrecke Krywyj Rih – Pjatychatky. Der nächste Bahnhof liegt im, zur Gemeinde Hanniwka (Petrowe) zählenden, Nachbardorf Rjadowe () in 0,5 km Entfernung.

Gemeindegliederung 
Tscherwone ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde. Sie grenzt im Westen an den Rajon Petrowe der Oblast Kirowohrad, im Norden an den Rajon Pjatychatky, im Osten an den Rajon Sofijiwka und im Süden an die Stadt Krywyj Rih.
Die gesamte Fläche der Landratsgemeinde beträgt 120,88 km² und die Gesamtbevölkerung beträgt 1.632 Einwohner.
Zur Landsratsgemeinde gehören, neben Tscherwone, noch die Dörfer:
 Homelske (ukrainisch , russisch /) ; 58,33 Hektar, 126 Einwohner
 Saporoschez (ukrainisch , russisch ) ; 62,60 Hektar, 190 Einwohner
 Kalinina (ukrainisch , russisch ) ; 76,91 Hektar, 235 Einwohner
 Tschabanowe (ukrainisch , russisch /) ; 46,79 Hektar, 239 Einwohner
sowie die Siedlung:
 Rudnytschne (ukrainisch , russisch /) ; 13,05 Hektar, 23 Einwohner

Quellen 
 administrative Unterteilung des Rajons auf der Seite der Werchowna Rada (ukrainisch)
 offizielle Seite der Landratsgemeinde auf der Webpräsenz der Oblast (ukrainisch)

Weblinks 
 
 Geschichte der Region Dnepropetrowsk (ukrainisch)

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Krywyj Rih
Gegründet 1937